Одарка — українське жіноче ім'я.

 Одарка Бандрівська — українська камерна співачка (сопрано), піаністка, педагог.
 Одарка Романова — українська письменниця кінця XIX ст. — початку ХХ ст.. Також поетеса-пісенник.
 Одарка Сопко — український графік і живописець. Кандидат мистецтвознавства України.
 Одарка Киселиця — український живописець, майстер пейзажу і портретист, Заслужений художник України (1997).

Див. також 
 Одарка — кратер.
 «Одарка» — оповідання Марка Вовчка.
 Дарина
 Дарія

Жіночі імена
Українські імена